Bondarev est le nom de :
 Andreï Bondarev (1901-1961), général soviétique ;
 Boris Bondarev (1980 ou 1981-), diplomate russe ;
 Iouri Bondarev (1924-2020), écrivain soviétique ;
 Viktor Bondarev (1959-), général russe.